Вервей — фамилия. Известные носители:
 Вервей, Аде (1893—1961) — нидерландский футболист, игравший на позиции защитника, выступал за клуб ХФК.
 Вервей, Альберт (1865—1937) — нидерландский поэт, переводчик, эссеист.
 Вервей, Бен (1895—1951) — нидерландский футболист.
 Вервей, Джо (1892—1958) — нидерландский футболист, игравший на позиции центрального полузащитника. Выступал за клуб ХФК.
 Вервей, Кун (род. 1990) — нидерландский конькобежец. 
 Вервей, Лео (1894—?) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника, выступал за клуб ХФК.

Гидроним 
 Вервей (река) — река в Пинежском районе Архангельской области, приток Юраса.